est une expression anglaise signifiant « cueille le jour » (équivalent du latin Carpe diem). Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , film américain de Fielder Cook sorti en 1986.

Roman 

 , roman de Saul Bellow publié en 1956.

Musique

Groupe 

 , groupe de folk britannique.

Chanson 

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album de Hannibal Stax et Marco Polo sorti le  ;
 Seize the Day, album de Jacynthe sorti le .

Voir aussi